Bernfeld peut désigner :
 Siegfried Bernfeld (1892, Lemberg  1953, San Francisco), un psychologue
 Jay Bernfeld (* 1952, New York), un instrumentiste américain spécialisé dans le répertoire baroque pour basse de viole et violone
 Karin Bernfeld (* 1977, Lyon), une écrivaine française et comédienne